

Organismes 
 La communauté d'agglomération Val de France est une intercommunalité du département du Val-d'Oise.
 Le Centre de gestion agréé Val de France est un organisme français à destination des professionnels.

Sociétés 
 Trans Val de France (T.V.F.) est une société de transport de voyageurs de la région Île-de-France.
 Val de France Éditions est une maison d'édition française.
 SPHERIA-Val de France est une société d'assurance mutuelle du groupe Harmonie mutuelle.

Autres 
 Le Val de France est un quartier hôtelier situé à Val d'Europe, à proximité de Disneyland Paris.
 Val de France était l'un des quatre noms proposés au début des années 1990 comme nouveau nom pour la région Centre.